Ненаро́ков — русская фамилия. Известные носители:

 Ненароков, Александр Васильевич (1870—?) — председатель Покровской уездной земской управы, член Государственного совета.
 Ненароков, Альберт Павлович (1935—2020) — советский и российский историк-архивист, лауреат Государственной премии РФ (2002).
 Ненароков, Владимир Иванович (1880—1953) — советский шахматист, международный мастер спорта.